Orthanc (Tolkien), oude zwarte toren in het werk van J.R.R. Tolkien, gelegen in Isengard
 Orthanc (software), open source DICOM server software